Johan I van Nassau († 1309), elect van Utrecht (1267-1290).
 Johan I van Nassau-Beilstein († 1473), graaf van Nassau-Beilstein (1412-1473).
 Johan I van Nassau-Siegen (ca. 1339-1416), graaf van Nassau-Siegen (1343-1416).
 Johan I van Nassau-Weilburg (1309-1371), graaf van Nassau-Weilburg (1344-1371).
 Johan II van Nassau-Beilstein († 1513), graaf van Nassau-Beilstein (1499-1513).
 Johan II van Nassau-Saarbrücken (1423-1472), graaf van Saarbrücken (1442-1472).
 Johan II ʻmet de Helmʼ van Nassau-Siegen († 1443), graaf van Nassau-Siegen (1416-1443).
 Johan II van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1360-1419), aartsbisschop en keurvorst van Mainz (1397-1419).
 Johan III van Nassau-Beilstein (1495-1561), graaf van Nassau-Beilstein (1513-1561).
 Johan III van Nassau-Saarbrücken (1511-1574), graaf van Saarbrücken en Saarwerden (1544-1574).
 Johan III ʻde Jongereʼ van Nassau-Siegen († 1430), graaf van Nassau-Siegen (1416-1430).
 Johan III van Nassau-Weilburg (1441-1480), graaf van Nassau-Weilburg (1472-1480).
 Johan IV van Nassau-Siegen (1410-1475), graaf van Nassau-Siegen (1442-1475).
 Johan V van Nassau-Siegen (1455-1516), graaf van Nassau-Siegen (1475-1516).
 Johan VI ʻde Oudeʼ van Nassau-Siegen (1536-1606), graaf van Nassau-Siegen (1559-1606).
 Johan VII ʻde Middelsteʼ van Nassau-Siegen (1561-1623), graaf van Nassau-Siegen (1607-1623).
 Johan VIII ʻde Jongereʼ van Nassau-Siegen (1583-1638), graaf van Nassau-Siegen (1623-1638).
 Johan van Nassau-Dillenburg († 1328), graaf van Nassau-Dillenburg (1303-1328).
 Johan van Nassau-Hadamar († 1364/65), graaf van Nassau-Hadamar (1334-1364/65).
 Johan van Nassau-Hadamar (-1362), zoon van voorgaande.
 Johan van Nassau-Hadamar (monnik), broer van voorgaande.
 Johan van Nassau-Idstein (1603-1677), graaf van Nassau-Idstein (1629-1677).
 Johan van Nassau-Idstein (1638-1658), zoon van voorgaande.
 Johan van Nassau-Siegen (1484-1504), zoon van Johan V van Nassau-Siegen.
 Johan van Nassau-Weilburg (-1365), zoon van Johan I van Nassau-Weilburg.
 Johan van Nassau-Weilburg (zoon van Lodewijk I), jong overleden zoon van Lodewijk I van Nassau-Weilburg.
 Johan van Nassau-Wiesbaden-Idstein (graaf) (1419-1480), graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1426-1480).
 Johan van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1353-1420), geestelijke.
 Johan van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1439-1482), geestelijke.

Zie ook 
 Johan Adolf van Nassau-Usingen (1740-1793), luitenant-generaal in het Pruisische leger.
 Johan Albert van Nassau-Siegen (1590-1590), zoon van Johan VII ʻde Middelsteʼ van Nassau-Siegen.
 Johan Albrecht van Nassau-Dillenburg (1621-1622), zoon van Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 Johan Casimir van Nassau-Gleiberg (1577-1602), graaf van Nassau-Gleiberg (1593-1602).
 Johan Ernst van Nassau-Diez (1617-1617), zoon van Ernst Casimir van Nassau-Diez.
 Johan Ernst van Nassau-Hadamar (1631-1651), zoon van Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar.
 Johan Ernst van Nassau-Siegen (1582-1617), zoon van Johan VII ʻde Middelsteʼ van Nassau-Siegen.
 Johan Ernst van Nassau-Siegen (1618-1639), zoon van Johan VII ʻde Middelsteʼ van Nassau-Siegen.
 Johan Ernst van Nassau-Weilburg (1664-1719), graaf en sinds 1688 vorst van Nassau-Weilburg (1675-1719).
 Johan Filips van Nassau-Dillenburg (1586-1586), zoon van George van Nassau-Dillenburg.
 Johan Filips van Nassau-Dillenburg (1590-1607), zoon van George van Nassau-Dillenburg.
 Johan Filips van Nassau-Idstein (1595-1599), graaf van Nassau-Idstein (1596-1599).
 Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen (1627-1699), graaf en sinds 1652 vorst van Nassau-Siegen (1638-1699).
 Johan Frederik van Nassau-Siegen (1597-1597), zoon van Johan VII ʻde Middelsteʼ van Nassau-Siegen.
 Johan Friso van Oranje-Nassau (1968-2013), prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg.
 Johan George van Nassau-Dillenburg (1587-1587), zoon van George van Nassau-Dillenburg.
 Johan George van Nassau-Dillenburg (1683-1690), zoon van Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 Johan Lamoraal Herman Frans van Nassau-Hadamar (1653-1654), zoon van Maurits Hendrik van Nassau-Hadamar.
 Johan Lodewijk I van Nassau-Idstein (1567-1596), graaf van Nassau-Idstein (1568-1596).
 Johan Lodewijk II van Nassau-Idstein (1596-1605), graaf van Nassau-Idstein (1599-1605).
 Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar (1590-1653), graaf en sinds 1650 vorst van Nassau-Hadamar (1607-1653).
 Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar (1623-1624), zoon van Johan Lodewijk van Nassau-Hadamar.
 Johan Lodewijk van Nassau-Ottweiler (1625-1690), graaf van Nassau-Ottweiler (1659-1680).
 Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken (1472-1545), graaf van Saarbrücken (1472-1544), graaf van Saarwerden (1527-1544).
 Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken (1524-1542) (1524-1542), geestelijke.
 Johan Maurits van Nassau-Siegen (1604-1679), graaf en sinds 1652 vorst van Nassau-Siegen (1632-1679).
 Johan Willem Friso van Nassau-Diez (1687-1711), vorst van Nassau-Diez (1696-1711), prins van Oranje (1702-1711).
 Johan Willem van Nassau-Siegen (1619-1623), zoon van Willem van Nassau-Siegen.

Doorverwijspagina
 Jan van Nassau (doorverwijspagina).